Miejscowości w USA:
 Millen – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jenkins
Gminy w USA:
 Millen (ang. Millen Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona